De 29e regering (ook bekend als het kabinet–Sharon I) was de uitvoerende macht van de Staat Israël van 7 maart 2001 tot 28 februari 2003. Premier Ariel Sharon (Likoed) stond aan het hoofd van een coalitie van Likoed, de Arbeidspartij, Gesher, Meemad, Shas, Israël Voorwaarts, Het Centrum, de Nationaal-Religieuze Partij, Moledet en Yisrael Beiteinu.

Ambtsbekleders

Zie ook 
 Regering van Israël

29
Politiek in 2001
Politiek in 2002
Politiek in 2003